Municipio de Freeman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Freeman (condado de Pope, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Freeman (condado de Woodruff, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Freeman (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Freeman (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Freeman (condado de Clare, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clare.
 Municipio de Freeman (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.